Elisa est un lecteur audio libre pour les systèmes basés sur Linux, Android, et Windows. Il s'appuie sur les bibliothèques de l'environnement de bureau KDE, Qt et CMake, mais peut fonctionner sous n'importe quel environnement de bureau.

Elisa est un lecteur audio développé par la communauté KDE.

Notes et références

Liens externes 

KDE
Lecteur audio
Logiciel audio